Dog Island si può riferire a :

Isole

Anguilla
Dog Island

Canada
Dog Island

Gambia
Dog Island

Groenlandia
Kitsissuarsuit, isola già conosciuta come Dog Island

Isole Vergini britanniche
Dog Islands 

Stati Uniti
Dog Island